Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1981–1982-es szezonja volt a Serie A 80. szezonja. A bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 20. bajnoki címe. Jelenleg a Juventus az egyetlen csapat, amely legalább 20 bajnoki címet szerzett, ezt jelzi mezükön a címer felett lévő 2 csillag.

Végeredmény

Góllövőlista 

 15 gól: Roberto Pruzzo (Roma)
 12 gól: Edi Bivi (Catanzaro)
 11 gól: Claudio Pellegrini (Napoli)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1981-82
 Serie C1 1981-82
 Serie C2 1981-82
 Coppa Italia 1981-82

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1